Sessa kan syfta på följande platser:

Geografi

Italien 

 Sessa Aurunca, kommun i Kampanien,

Schweiz 

 Sessa, Ticino, ort och kommun,